Николай Иванович Загородников (1918—1991) — доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР, заслуженный работник МВД СССР, генерал-майор внутренней службы.

Биография 
Родился в с. Ламки Тамбовской губернии. В 1936 г. по комсомольскому призыву был направлен в школу пилотов РККА, в 1939 г. поступает в Юридический институт Прокуратуры СССР, а в августе 1941 г. он был призван в армию и направлен для обучения в Военно-юридическую академию РККА.

После окончания проходил военную службу в должности военного следователя прокуратуры войск НКВД Туркменской ССР, а затем — Московской городской военной прокуратуры. С января по май 1944 г. — в действующей армии на Волховском (позднее — Ленинградском) фронте в военной прокуратуре Новгородской краснознаменной стрелковой дивизии.

В 1944 г. поступил в адъюнктуру Военно-юридической академии РККА. В 1948 г. успешно закончил адъюнктуру, защитив кандидатскую диссертацию на тему: «Определение меры наказания в связи с объектом преступного посягательства».

После окончания адъюнктуры был направлен для дальнейшего прохождения военной службы на кафедру уголовного права и процесса Военно-юридической академии.

В связи с упразднением в 1956 г. Военно-юридической академии он перешел на работу в Высшую школу МВД СССР на кафедру уголовного права и процесса. В Высшей школе МВД СССР Н. И. Загородников работал в должностях доцента кафедры уголовного права и процесса, заместителя начальника школы по учебной, а затем научной работе.

В 1962 г. защитил докторскую диссертацию на тему: «Преступления против жизни по советскому уголовному праву».

В 1963 г. Н. И. Загородникову было присвоено ученое звание профессор.

В 1967 г. генерал-майор внутренней службы Н. И. Загородников возглавил Высшую школу МВД СССР и занимал эту должность до 1974 г. После преобразования Высшей школы МВД СССР в Академию МВД занимал должность заместителя начальника Академии и одновременно начальника её специального факультета.

В 1973 г. за высокие достижения и заслуги в подготовке юридических кадров Николаю Ивановичу было присвоено почетное звание Заслуженный юрист РСФСР.

В 1975 г. он создает и возглавляет кафедру уголовного права Московской высшей школы милиции МВД СССР, где работал до последних дней жизни.

Сферу научных интересов Н. И. Загородникова составляли актуальные проблемы уголовно-правовой охраны личности, её прав и интересов. Автор и научный редактор учебников по советскому уголовному праву, нескольких крупных монографий, учебных пособий и статей. Широко известна монография Н. И. Загородникова «Преступления против жизни по советскому уголовному праву» (1961). Неоспорима его роль в разработке теоретических основ советской уголовной политики. Получила всеобщее признание его книга «Советская уголовная политика и деятельность органов внутренних дел» (1979).

Значителен вклад Н. И. Загородникова в разработку советского уголовного законодательства. В начале 1960-х гг. он принимал участие в подготовке Уголовного кодекса РСФСР, являлся членом рабочих комиссий по подготовке проектов Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик и УК РСФСР.

Широко известен среди советских криминалистов теоретический семинар по проблемам уголовной политики и уголовного права в Московской высшей школе милиции МВД СССР, организатором и бессменным руководителем которого являлся профессор Н. И. Загородников.

Им подготовлено свыше 20 кандидатов юридических наук.

С 1982 по 1992 гг. — член Научно-консультативного совета при Верховном Суде СССР.

До конца своих дней работал профессором кафедры уголовного права Московской высшей школы милиции МВД СССР.

Похоронен на  в Москве.

Награды 
За успехи, достигнутые в научной и педагогической деятельности, Н. И. Загородникову присвоено звание Заслуженного деятеля науки РСФСР, вручен нагрудный знак «За отличные успехи в работе в области высшего образования СССР», знак «Заслуженный работник МВД СССР». Кавалер орденов Отечественной войны I степени и Красной Звезды, медаль «За победу над Германией», медаль «За боевые заслуги», также награждён многими советскими медалями, орденами и медалями ряда зарубежных государств.

Основные труды 
 Определение меры наказания в связи с объектом преступного посягательства. Дис… канд. юрид. наук. — М.: ВЮА, 1948.
 Преступления против жизни по советскому уголовному праву. Дис… докт. юрид. наук. — М., 1963.
 Преступления против жизни по советскому уголовному праву. — М., 1961.
 Советское уголовное право. Особенная часть. — М., 1965 (соавт. и ред.).
 Преступления против здоровья. — М., 1969.
 Новое уголовное законодательство и его применение в деятельности органов внутренних дел : Учеб. пособие / Н. И. Загородников, Г. Г. Криволапов, О. В. Солопанов ; Под ред. Н. И. Загородникова. — М.: МВШМ МВД СССР. — 48 с.
 Советская уголовная политика и деятельность органов внутренних дел : Учеб. пособие / Н. И. Загородников. — М.: МВШМ 1979. — 99 с.
 Классификация преступлений и её значение для деятельности органов внутренних дел. — М., 1983. (в соавт.).
 Выдающийся русский ученый-юрист Н. С. Таганцев : Учеб. пособие / Н. И. Загородников ; МВД Рос. Федерации, Моск. высш. шк. милиции. — М.: МВШМ. 1992. — 112 с.
 Николай Степанович Таганцев: [Рус. ученый-юрист] / Н. И. Загородников ; Рос. АН, Ин-т государства и права. — М.: Наука. 1994. — 134 с.

Литература 
 Военный университет. Страницы Истории. 1919—2009 / под общ. ред. ген.-полковника В. И. Марченкова. — М., 2009. — 248 с.
 Ефремов И. И. Военный университет: очерк истории. — М., 2002.
 Ермолович Я. Н., Иванов А. Л. Страницы истории кафедры уголовного права Военного университета. — М. : Военный университет, 2009. — 115 с.
 Юбилей профессора Н. И. Загородникова // Правоведение. — 1988. — № 5. — С. 117.
 Большая Советская энциклопедия: В 30 т. — 3-е изд. — М., 1969—1978. — Том: 9. — С. 271.
 О научно-практическом семинаре, посвященном памяти Заслуженного деятеля науки РСФСР, доктора юридических наук, профессора Николая Ивановича Загородникова // Российский криминологический взгляд. — 2008. — № 3. — С. 24-25.

Примечания

Ссылки 
 [az-libr.ru/index.shtml?Persons&000/Src/0002/cc87c041 Загородников Николай Иванович] // Видные ученые-юристы России (Вторая половина XX века). Энциклопедический словарь биографий] / Под ред. докт. юрид. наук В. М. Сырых. — М.: РАП, 2006
 
 Юридический портал Югры
 Юбилей профессора Н. И. Загородникова //Правоведение. − 1988. — № 5. — С. 117.

Юристы Великой Отечественной войны
Выпускники Военно-юридической академии РККА
Специалисты по уголовному праву
Криминалисты СССР
Преподаватели Военно-юридической академии РККА
Преподаватели Академии управления МВД России
Генерал-майоры (СССР)
Члены КПСС